Yolanda (o Violante) de Francia o de Valois (), más comúnmente conocida como duquesa Yolanda, (Tours, 23 de septiembre de 1434-Chambéry, 23 de agosto de 1478) fue duquesa consorte de Saboya y luego regente de Saboya (1472-1478) en nombre de su hijo Filiberto I.

Era hija del rey Carlos VII de Francia, "el Victorioso", y de María de Anjou. Se casó con el duque Amadeo IX de Saboya en 1452. Llevaba el nombre de su abuela, Yolanda de Aragón.

Al igual que su hermano, Carlos, fue una aliada de Carlos el Temerario, contra su propio hermano, Luis XI de Francia. Después de la humillación de Borgoña en la batalla de Grandson en 1476, el duque la acusó de estar en liga con Luis y la encarceló. Después de su liberación, hizo las paces con su hermano Luis y se quedó en buenos términos con él hasta su muerte.

Biografía

Edad juvenil 
Hija de la realeza francesa y hermana del defín de Francia y futuro rey Luis XI de Valois, la princesa Yolanda se comprometió con Amadeo IX de Saboya (llamado el Beato), a instancias de las familias emparentadas que se reunían en la corte francesa de Tours, cuando todavía era una niña; Iolanda, por lo tanto, creció en la conciencia de que pronto se convertiría en duquesa de Saboya.

El matrimonio con Amadeo IX de Saboya 

En 1452 se celebró la esperada boda con el joven Amadeo IX, duque de Saboya, conde de Aosta y príncipe de Piamonte, que pronto se mostró frágil, minado por la epilepsia y caracterizado por la incapacidad para gobernar. Yolanda abandonó inmediatamente Chambéry en busca de un clima más favorable para la salud de su marido y se mudó con él a Bourg-en-Bresse.. Desde allí, lejos de las intrigas cortesanas de la capital del ducado, Yolanda vivió su nuevo papel como duquesa de Saboya con un desapego inicial pero pronto aprendió a gobernar en lugar de su marido, cada vez más postrado por la enfermedad y entregado a una creciente mística y a la beneficencia.

La regencia 
 
Mujer de marcada vitalidad y energía, Yolanda supo administrar el poder con rara inteligencia y diplomacia, hasta que su esposo, ya enfermo, la nombró oficialmente regente en 1469. Ese nombramiento desató la ira de sus cuñados Filippo ( conocido como el Sin Tierra), Giacomo di Romont-Vaud y Gianluigi obispo de Ginebra, quienes reclamaron su derecho a participar en el ejercicio del poder. Los principales historiadores coinciden en afirmar que la política llevada a cabo por la duquesa Yolanda contribuyó a aumentar fuertemente la influencia de los Valois en los asuntos del Ducado de Saboya; lo contrario hubiera sido difícil, ya que ella era una princesa francesa. Sin embargo, esa consideración no debe convertirse en reproche o, peor aún, en atribuirle toda la responsabilidad en los disturbios y luchas internas en el ducado, que en cambio fueron la consecuencia inevitable de las codiciosas aspiraciones de sus cuñados. Yolanda, en efecto, supo hacer malabarismos hábilmente, manteniendo firme su posición, a pesar de los numerosos embarazos, las tareas del gobierno y la parcialidad.

A pesar de innumerables adversidades, la duquesa no descuidó dedicarse a las artes y a diversas obras públicas. Como mujer culta, se valió de los principales intelectuales de la época, entre ellos Perinetto del Pino, a quien encargó la transcripción de las antiguas Cronache dei principi di Savoia pero Yolanda también se encargó del importante aspecto legislativo: haciendo publicar el nuevo código de leyes del Estado que incluía hasta las últimas normas deseadas por Amadeo VIII. También amplió el castillo de Moncalieri, el de Moncrivello, adquirió nuevos terrenos y luego se dedicó a múltiples intervenciones de utilidad pública en la zona: fundó hospicios para los pobres, hizo navegable el Dora Baltea, construyó el primer hospital en Chambéry, la colonia de leprosos de Conflarns, y subvencionó la construcción de algunos monasterios cerca de Ginebra .

Durante el encarcelamiento de su marido Amadeo IX, Yolanda volvió a apelar a sus dotes diplomáticas y obtuvo el apoyo militar de la Francia de Luis XI (conocido como el Prudente), consiguiendo mantener la regencia y mitigando los ambiciosos objetivos de los mismos cuñados, príncipes rebeldes; como garantía de la paz recuperada, Yolanda aceptó, pues, la institución de un Consejo de Regencia del que pudieran formar parte.

En 1472, a la muerte de Amadeo IX, la Asamblea de los Tres Estados nombró a la duquesa Yolanda tutora del jovencísimo heredero Filiberto, siguiendo así la regencia del ducado. Este nuevo episodio fue recibido con gran oposición por parte del príncipe Felipe, quien intentó un nuevo levantamiento civil, pero que no fue seguido, ya que fueron sus propios hermanos y el pueblo los que se opusieron. Cada vez más consciente de la importancia de dar una cierta continuación a la dinastía, Yolanda se dedicó a la educación del príncipe heredero, garantizándole la contribución de los mejores preceptores de la época, entre ellos: Francesco Beroaldo, Francesco Filelfo e Nicolò da Tarso.

El encarcelamiento en Rouvres 

Después de un período de relativa paz, la duquesa Yolanda tuvo que hacer frente a las ambiciones de su primo Carlos I de Borgoña (conocido como el Temerario). Tradicionalmente, los duques de Saboya eran aliados de Suiza, conocida en la época por su considerable poderío militar, pero el creciente poder del duque de Borgoña presagiaba que una alianza con él sería fructífera y de no hacerlo corría el riesgo de quedar atrapada en una pinza por un acuerdo entre Borgoña y el Milanesado.  Yolanda, por tanto, cometió la imprudencia de aliarse con él y aceptó con gusto su apoyo militar pero, aunque fueron derrotados en las batallas de Grandson y Morat en 1476, está última frente a un enorme ejército de lanceros suizos. que le costó al ducado de Saboya la pérdida del bajo Valais y de una parte del Vaud. Yolanda partió para unirse al duque de Borgoña, quien le reprochó una alianza secreta con Francia. En el apogeo de la ira, Carlos la secuestró por su capitán, Olivier de La Marche, y la mantuvo prisionera en el castillo de Rouvres. Su hijo, el joven Filiberto había sido escondido en un campo de trigo por los fieles de la duquesa y logró regresar a Chambéry.

En la corte francesa, mientras tanto, Luis XI se tomó la libertad de dividir el ducado de Saboya, que permanecía sin gobierno, nombrando como nuevos regentes a los cuñados de Yolanda: Gianluigi, a quien  asignó la región de Saboya y el acérrimo enemigo Felipe de Bresse, a quien encomendó el Piamonte. Sin embargo, los territorios del ducado volvieron a demostrar su lealtad a la duquesa madre , levantándose y enviando algunos de sus embajadores a la corte de Carlos de Borgoña, para solicitar la liberación de su soberana.

Liberación de la duquesa 

Tras la noticia, Luis XI envió una serie de tropas a la frontera de Saboya. Finalmente, el rey decidió en  enviar a Carlos I de Amboise y doscientas lanzas, confidencialmente, porque la liberación no debía ser considerada como una ruptura de la tregua con Carlos el Temerario firmada en 1475. Amboise, uno de los mejores diplomáticos y militantes del rey, logró liberar a la viuda y a sus hijos . Pero, oficialmente, fue Yolanda quien pidió personalmente a Carlos de Amboise que enviara a sus gentes. Luis XI estaba tan feliz de que su hermana y los niños estuvieran libres, que los invitó a reunirse con él. El , acompañados de Amboise, llegaron a Plessis-du-Parc-lèz-Tours Luis XI los recibió, con gran pompa y calidez, en la puerta del castillo, diciendo «Señora de la Borgoña, sea usted la muy bienvenida». Ella le contestó sabiamente que era una buena francesa y que estaba dispuesta a obedecer al rey en lo que éste quisiera ordenarle. Su estancia duró solo una semana, ya que la duquesa entendió en exceso lo que pensaba el rey, y viceversa.  Así, si «los dos quedaron muy contentos de partir el uno del otro» después de haber prestado juntos el juramento, «y quedaron como buen hermano y buena hermana, hasta la muerte».

El regreso a la patria 
El regreso de Yolanda a Chambéry aún no fue suficiente para restaurar la regencia en todo el Ducado de Saboya, ya que Felipe no quería devolverle el gobierno del Piamonte y, por lo tanto, la duquesa se vio obligada, a su pesar, a acudir en petición de ayuda a Galeazzo Maria Sforza, señor de Milán. Para Yolanda esta resultó ser otra elección imprudente, aunque motivada por un noble sentimiento de venganza; para su suerte, los feudatarios y el propio clero del ducado saboyano intuyeron los fines expansionistas de Sforza, escondidos tras la alianza, tuvieron tiempo de organizar una dura revuelta contra el nuevo invasor y contra el propio Felipe, que se rindió, devolviendo el Piamonte a la combatiente duquesa. En 1476 las hostilidades terminaron oficialmente con el Tratado de Moncalieri que permitió a Yolanda recuperar la regencia de todo el Ducado de Saboya; el matrimonio del heredero Filiberto, de once años, con Blanca Maria Sforza, segunda hija de Galeazzo Maria, contribuyó a sellar aún más la paz obtenida .

La muerte 

Protegida de las amenazas de Galeazzo Maria Sforza, asesinado a traición poco tiempo después,  el ducado de Saboya disfrutó de un breve período de paz que, sin embargo, terminó el 28 de agosto de 1478, cuando la duquesa murió en el castillo de Moncrivello, en la época conocida por el topónimo piamontés Montcravel. Huérfano, el heredero Filiberto de trece años,  fue objeto de presiones y disputas por la regencia pero también murió prematuramente, dejando el gobierno del ducado a su hermano Carlos I.

El cuerpo de Yolanda fue sepultado en una capilla de la catedral de Vercelli junto a su marido Amadeo IX el Beato.

Fundación de los conventos de clarisas 

Yolanda fundó dos conventos de clarisas, uno en 1464 en Chambéry y el otro en Ginebra el , en la calle Verdaine. Este último permaneció en el lugar hasta la Reforma protestante, las monjas luego abandonaron Ginebra para ir a Annecy.

Desde  Yolanda sufrió ataques de gota. Su corte la abandonó para regresar a Chambéry, y ella murió en Moncrivello. Está enterrada con Amédée IX en la catedral de Saint-Eusèbe en Verceil.

Posteridad 

En el siglo XV, la influencia del reino de Francia en Saboya se reforzó considerablemente, a raíz de dos matrimonios reales: el de Yolanda de Francia y Amédée IX seguido por el de Luis XI y de Carlota de Saboya elegida por el propio delfín Luis.

Después de la muerte de Yolanda en 1478, Luis XI apoyó a sus hijos, en particular, sus matrimonios según sus opciones políticas. Así, el rey logró controlar de cerca, al final de su reinado, la persona del joven duque y los estados de Saboya. Por ejemplo, el rey casó a Luisa de Saboya con Hugues de Chalon, señor de Château-Guyon, e .

Francia finalmente se anexionó de la región histórica de Saboya en 1860 por el tratado de Turín.

Reconocimientos 

En 2019, en Ginebra, la asociación Escouade como parte del proyecto «100elles» renombró temporalmente una calle con su nombre.

Familia

Matrimonio y descendencia 
 
Se casó en 1452 con Amadeo IX (1435-1472), duque de Saboya, conde de Aosta y príncipe de Piamonte; hijo del duque Luis de Saboya y de la princesa Ana de Chipre. De esta unión nacieron diez hijos:
 Luis (fallecido en 1453).
 Ana (1455-1480), su contrato de matrimonio con Federico I de Nápoles (1451-1504), príncipe de Altamura, fue firmado el   en La Lande, en la diócesis de Chartres. Las celebraciones se habrían realizado más tarde.
 Carlos (1456-1471), príncipe de Piamonte.
 Luisa (1462-1503), casada en 1479 con Hugo de Chalon (fallecido en 1490), señor de Orbe. Beatificada en 1839.
 Filiberto (1465-1482), duque de Saboya, conde de Aosta y príncipe de Piamonte.
 María (ca.1463-1511), casada en 1476 con Felipe de Hochberg (1454-1503), margrave de Bade-Sausenberg y conde de Neuchâtel; y luego casada con Jaime de Assay, señor de Plessis.
 Bernardo (fallecido en 1467).
 Carlos (1468-1490), duque de Saboya, conde de Aosta y príncipe de Piamonte.
 Jaime Luis (1470-1485), marqués de Gex.
 Juan Claudio Galeazzo (fallecido en 1472).

Ascendencia

Véase también 
 Ducado de Saboya
 Casa de Saboya
 Anexo:Soberanos del condado y ducado de Saboya (y consortes)

Notas

Referencias

Enlaces externos 

Hijas de Francia del siglo XV de la dinastía de Valois
Duquesas consortes de Saboya del siglo XV
Nacidos en Tours
Fallecidos en Auvernia-Ródano-Alpes
Duquesas consorte de Módena y de Reggio
Duquesas consortes de la casa de Valois